Permanent Hof van Arbitrage, oftewel Permanent Court of Arbitration
Plant Conservation Alliance, een samenwerkingsverband voor de bescherming van planten
Professional Chess Association, een schaakorganisatie
Posterieure corticale atrofie, een variant van de ziekte van Alzheimer
Hoofdcomponentenanalyse, oftewel principal component analysis